La Tijera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Tijera, Tlajomulco de Zúñiga, ort, 
 La Tijera, Guanajuato, ort,